JGR est un sigle qui peut désigner :
 Jet Grind Radio, un jeu vidéo développé par Smilebit, une équipe de développement interne à Sega ;
 Joe Gibbs Racing, une écurie NASCAR ;
 Journal of Geophysical Research, une revue scientifique à comité de lecture dans le domaine de la géophysique.

Abréviation de titre de périodique